Kammermeier ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kammermeier (* 1957), deutscher Filmproduzent
 Michael Kammermeier (* 1978), deutscher Koch
 Steffi Kammermeier (* 1959), deutsche Drehbuchautorin und Regisseurin